H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandra af Norge (født 21. januar 2004) er en norsk prinsesse, der er datter af kronprins Haakon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit af Norge.

Prinsessen er nummer to til den norske trone efter kronprinsen, og er den første kvinde, som er født med en tæt arveret til tronen. (Kusinen Maud Angelica Behn blev dog født med arveret allerede i 2003, men Maud Angelica er længere fra tronen end Ingrid Alexandra). 

Prinsesse Ingrid Alexandra vil efter al sandsynlighed blive den første regerende dronning af Norge siden Margrete I. Norge har tidligere haft dronninger med navnet Ingrid. Den seneste var den gøtlandsk fødte Ingrid Ragnvaldsdatter, der var gift med kong Harald Gille af Norge i 1100-tallet.

Biografi 

Prinsesse Ingrid Alexandra blev født den 21. januar 2004 på Rikshospitalet i Oslo som ældste barn af Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit af Norge. Hun er kronprinsparrets første fælles barn, mens kronprinsessen fra før har en søn, Marius Borg Høiby, født i et tidligere forhold.

17. april 2004 blev prinsessen døbt i Slottskapellet i Oslo. Hendes faddere er Kong Harald V, Kronprins Frederik af Danmark, Kronprinsesse Victoria af Sverige, Kong Felipe 6. af Spanien, prinsesse Märtha Louise af Norge og Marit Tjessem. I anledning af dåben udgav Posten et specielt frimærke.

Hun blev konfirmeret 31. august 2019 i Slotskapellet.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater 
 21. januar 2004 – nu: Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Ingrid Alexandra af Norge

Nationale æresbevisninger 
  Norge: Storkors af St. Olavs Orden (tildelt af Harald V)
  Norge: Kong Harald Vs jubileumsmedalje 1991–2016
  Norge: Kong Harald Vs portrettnål
  Norge: Kongehusets 100-årsmedalje

Udenlandske æresbevisninger 
 : Ridder af Elefantordenen (21. januar 2022)

Anetavle

Referencer

Eksterne links 

 Det Norske Kongehus' hjemmeside 
 Kongehuset.no om Prinsesse Ingrid Alexandra 
 Officiell biografi

Prinsesser af Norge
Huset Glücksburg
Personer fra Oslo
Storkors af Sankt Olavs Orden